De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1917-1918 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 juni 1917. De zittingsperiode ging in op 28 juni 1917 en eindigde op 16 september 1918.

Nederland was verdeeld in 100 kiesdistricten, waarin 100 Tweede Kamerleden werden verkozen. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 15 en 22 juni 1917

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (25 zetels)
Antoine Arts
Jan Hendrik Joseph Beckers
Jan van Best
Willem Hendrik Bogaardt
Jan Bomans
Max Bongaerts
Gerardus Bulten
Theodorus Johannes Antonius Duynstee
Arnold Engels
Albertus Nicolaas Fleskens
Petrus Franciscus Fruytier
Henri van Groenendael
François Janssen
Wilhelmus Johannes Franciscus Juten
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman
Dionysius Adrianus Petrus Norbertus Koolen
Jan Loeff
Wiel Nolens, voorzitter van de Rooms-Katholieke Kamerclub
Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel
Charles Ruijs de Beerenbrouck 
Alexander van Sasse van Ysselt
Josef van Schaik
Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen
Adrianus Cornelis Antonie van Vuuren
Antonius Ignatius Maria Josephus van Wijnbergen

Liberale Unie (21 zetels)
Willem Theodorus Cornelis van Doorn
Bernardus Dirks Eerdmans 
Kornelis Eland
Dirk Fock
Joost Adriaan van Hamel
Jan Ernst Heeres
Henri François Rudolf Hubrecht
Jan Willem IJzerman
Gerrit Jannink
Joannes Coenraad Jansen
Willem Julius Emile Herman Marten de Jong
Pieter Johannes de Kanter
Franciscus Lieftinck
Robert Rudolph Lodewijk de Muralt
Pieter Otto
Rudolf Johan Hendrik Patijn
Eduard Ellis van Raalte, fractievoorzitter
Pieter Rink
Antonie Roodhuyzen
Johannes Sibinga Mulder
Harm Smeenge

SDAP (15 zetels)
Willem Albarda
Jan Duijs
Adriaan Gerhard
Willem Helsdingen
Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz
Asser Benjamin Kleerekoper
Jan ter Laan
Kornelis ter Laan
Johannes van Leeuwen
Maup Mendels
Goswijn Sannes
Jan Schaper
Hendrik Spiekman 
Jan van den Tempel
Pieter Jelles Troelstra, fractievoorzitter

ARP (11 zetels)
Egbertus Johannes Beumer
Anthony Brummelkamp jr.
Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist
Jan van der Molen
Frederik Herman de Monté VerLoren
Nicolaas Oosterbaan
Victor Henri Rutgers
Jan Gerrit Scheurer
Henri Adolphe van de Velde
Pieter van Vliet
Coenraad van der Voort van Zijp, fractievoorzitter

Vrije Liberalen (10 zetels)
Willem Hendrik de Beaufort
Walrave Boissevain
Hendrik Coenraad Dresselhuijs
Frans Drion
Pieter van Foreest
Fridolin Marinus Knobel
Boudewijn Nierstrasz
Johan Hugo Wicher Quirijn ter Spill
Alibert Cornelis Visser van IJzendoorn, fractievoorzitter
Joost van Vollenhoven

CHU (9 zetels)
Jan Ankerman
Dirk Jan de Geer
Bartholomeus Gerretson
Johan van Idsinga
Alexander Frederik de Savornin Lohman, fractievoorzitter
Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck
Johan Reinhardt Snoeck Henkemans
Rienk van Veen
Johannes Theodoor de Visser

VDB (8 zetels)
Eeltjo van Beresteyn
Theodore Matthieu Ketelaar
Willem Otto Adriaan Koster
Joseph Limburg
Henri Marchant, fractievoorzitter
Pieter Oud
Leendert Nicolaas Roodenburg
Edsge Marten Teenstra

Onafhankelijke c.h. (1 zetel)
Cornelis Johan Adriaan Bichon van IJsselmonde

Bijzonderheden
 In 1 kiesdistrict, Amsterdam II, was een tweede verkiezingsronde nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd gehouden op 22 juni 1917.
 Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam zijn verkiezing niet aan vanwege zijn herbenoeming tot voorzitter van de Raad van Beroep in 's-Hertogenbosch. Bij een naverkiezing op 9 juli dat jaar in Oosterhout werd van Rijckevorsel herkozen, waarna hij op 19 juli 1917 werd geïnstalleerd.
 Goswijn Sannes (SDAP) nam zijn verkiezing niet aan vanwege zijn benoeming tot griffier van de Raad van Beroep in Rotterdam. Bij een naverkiezing op 9 juli dat jaar in Veendam werd Sannes herkozen, waarna hij op 19 juli 1917 werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1917
 7 juli: Franciscus Lieftinck (Liberale Unie) overleed, vanwege gezondheidsproblemen kon hij niet meer formeel geïnstalleerd worden als Tweede Kamerlid. Bij een tussentijdse verkiezing op 24 juli dat jaar in Zutphen werd Jan van Gilse verkozen als zijn opvolger, hij werd op 31 juli 1917 geïnstalleerd.
 27 juli: Nicolaas Oosterbaan (ARP) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 21 augustus dat jaar in Enkhuizen werd Arie Colijn verkozen als zijn opvolger, hij werd op 19 september 1917 geïnstalleerd.
 15 november: François Janssen (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot rechter bij de Arrondissementsrechtbank van Maastricht. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 december dat jaar in Maastricht werd Janssen herkozen, waarna hij op 13 december 1917 werd geïnstalleerd.
 18 november: Hendrik Spiekman (SDAP) overleed. Daarom vonden op 14 en 21 december 1917 tussentijdse verkiezingen plaats in Rotterdam II. In de tweede stemronde van die verkiezing werd Arie de Zeeuw verkozen, die op 15 januari 1918 werd geïnstalleerd.

1918
 23 maart: Jan van Best (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam ontslag nadat hij in conflict was gekomen met zijn fractie. Bij een tussentijdse verkiezing op 13 april dat jaar in Eindhoven werd Johan Jozef Julius de Vlam verkozen als zijn opvolger, hij werd op 18 april 1918 geïnstalleerd.
 2 april: Willem Hendrik de Beaufort (Vrije Liberalen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 18 april dat jaar in Amersfoort werd Anthon Gerrit Aemile van Rappard verkozen als zijn opvolger, hij werd op 24 april 1918 geïnstalleerd.
 16 mei: Charles Ruijs de Beerenbrouck (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Limburg. Bij een tussentijdse verkiezing op 6 juni dat jaar in Gulpen werd Henri Hermans verkozen, hij werd op 9 juli 1918 geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1913-1917
 Samenstelling Tweede Kamer 1918-1922
 Historische zetelverdeling Tweede Kamer
 Tweede Kamerverkiezingen 1917
 Kabinet-Cort van der Linden

1917-1918